Praca z książką należy do jednego ze sposobów organizacji zajęć dydaktycznych.
Wiąże się ściśle z pracą domową, lub pracą na lekcji.
Wdraża uczniów do samokształcenia.

Metody nauczania